Rui Nova (Póvoa de Varzim, 28 de janeiro 1964) é um cantor português.

Biografia 
Iniciou a sua carreira artística em 1985. Animador de Radio, teve como grandes influências António Sala, Olga Cardoso e Luís Arriaga Rádio renascença) e ainda Álvaro Nazareth (Antena 1 e RTP). Rui Nova começou a cantar com o apoio de dois grandes amigos: José Cid e Carlos Paião.

Iniciou-se na Rádio Onda Verde - uma rádio livre (pirata) na Póvoa de Varzim, que marcou o panorama da Rádio em Portugal tendo sido motivo de reportagens de vários Jornais e Rádios nacionais.

O primeiro disco surge em 1989 (Lá Fora a Cidade Dorme) com a produção de Luís Filipe e canções assinadas por José Cid.

O LP "Fundamental" aparece em 1993 com produção e arranjos de José Cid. "Deixa-me ao menos dar-te um beijo" chegaria ao top de diversas rádios, incluindo em França e no Brasil. O álbum inclui ainda a versão de "Rock Rural" produzida pelo próprio José Cid 30 anos depois de a ter gravado originalmente.

O terceiro disco, "Moças do Meu País", foi editado em 1997. A produção e arranjos foram do Maestro José Marinho e a gravação feita no estúdio de Paco Bandeira. O tema principal foi mais um grande sucesso nacional.

Rui nova participou em diversos programas de Rádio e Televisão.
Nomeado para o Grande Prémio do Disco da Rádio Renascença, participaria no "Despertar ao Vivo" de António Sala e Olga Cardoso.

Em 1997 cria o seu próprio Estúdio e Editora onde passa a gravar os seus discos e a produzir outros artistas.

1998 marca a edição de "Eu quero ver o por-do-sol contigo" na colectânea Póvoa Cidade. Em 2001 edita o álbum "Vivó Varzim" de apoio ao Varzim Sport Club.

No ano seguinte grava o CD-Single "É por causa de ti" com produção de José Cid contando com a participação especial de Mike Seargent.

Rui Nova lançou, em 2006, o álbum: "Sempre no AR"… - a ANTOLOGIA de 20 anos de carreira e onde se inclui o tema "Amigos do Futebol" que foi um dos hinos adoptados para apoio à Selecção Nacional de Portugal no decorrer do Mundial de Futebol (2006), na Alemanha.

Em 2007 e através do Youtube chega mais um sucesso e fica conhecido como o "Mika Português" - a versão portuguesa de "Grace Kelly" de Mika, com o título "É o que tenho pra dar".

Em 2010 é seleccionado para o Festival RTP da Canção, sendo um dos candidatos a representar Portugal no Festival da Eurovisão. Rui Nova concorre com o tema "Uma Canção à Cid (o sol e as estrelas)" com que chega à Grande Final do Festival RTP 2010.

Em 2015 inicia uma série de espetáculos em Orquestra com os projetos "My Way - Big Casino" (Orquestra Ritmos Ligeiros) , Rendez-Vous (Light Sound Orchestra - 2017) e "Gerações" (New Harmony Big Band - 2019). Paralelamente grava o álbum "Cumplicidades"  com a cantora Ana Oliveira (onde se inclui o sucesso "Te amarei" que alcançou o top de diversas rádios) e lança o concerto com o mesmo nome nas versões Acústico e Comunidades.

Em 2021, após ano e meio de paragem devido à pandemia Covid-19, lança o álbum "Um mar de canções": nova antologia com 10 canções novas e 9 sucessos de 35 anos de carreira.

Rui Nova tem levado o seu show de norte a sul de Portugal, mas também à Suíça, França e Canadá.

Como Locutor de rádio começou em 1985 na Rádio Onda Viva da Póvoa de Varzim. Passou pela Rádio Foz do Ave (Vila do Conde), Rádio Mar (Póvoa de Varzim) e Rádio Barcelos.

Rui Nova é ainda fundador da Norte Litoral Tv (uma webtv que serve os concelhos da Póvoa de Varzim e Vila do Conde).

Discografia 
 1989 - Lá fora a cidade dorme
 1993 - Fundamental
 1997 - Moças do meu país
 1998 - Eu quero ver o pôr-do-sol contigo
 2001 - Vivó Varzim
 2002 - É por causa de ti
 2005 - Sempre no Ar
 2006 - Antologia "Sempre no AR" 
2010 - Uma canção à Cid (o sol e as estrelas) - Festival RTP
2018 - Cumplicidades (Rui Nova & Ana Oliveira)
2019 - Tempo de Amar - Single  (Rui Nova & Ana Oliveira)
2020 - Mais Cumplicidades (Rui Nova & Ana Oliveira)
2021 - Um mar de canções (novas canções e Best Of... 35 anos de carreira)
2021 - Bom dia, amor (Rui Nova e Olga Cardoso)

Naturais da Póvoa de Varzim
Cantores do distrito do Porto
Participantes no Festival RTP da Canção